Александр Осецкий:
 Осецкий, Александр Александрович (1869—1922) — кандидат богословия, директор хозяйственного управления при Синоде.
 Осецкий, Александр Викторович (1873—1936) — русский и украинский военачальник, генерал-майор Русской императорской армии, генерал-хорунжий армии Украинской народной республики.